
Kiwi est un terme maori qui désigne un oiseau, symbole de la Nouvelle-Zélande. Depuis les années 1950, il est aussi le nom d'un fruit.

Nouvelle-Zélande 

 Kiwi : oiseau terrestre incapable de voler, endémique de la Nouvelle-Zélande.
 Kiwi : fruit de plusieurs lianes du genre Actinidia, initialement originaire de Chine avant d'être importé en Nouvelle-Zélande, nommé d'après l'oiseau éponyme
 Kiwi : surnom des habitants de Nouvelle-Zélande, d'après le nom de l'oiseau éponyme
 Kiwi : surnom du dollar néo-zélandais, d'après le nom de l'oiseau éponyme
 Kiwis : surnom de l'équipe de Nouvelle-Zélande de rugby à XIII, d'après l'oiseau éponyme
 Kiwi Keith : surnom de Keith Holyoake, homme politique néo-zélandais (1904-1983)
 La rivière Kiwi, cours d’eau de l’Île du Sud

Fiction 
 Kiwi : personnage de la bande dessinée Les Motards de Charles Degotte
 Kiwi : personnage de la série télévisée d'animation française Code Lyoko
 Kiwi : personnage secondaire du manga Dragon Ball
 Kiwi (« Seaberry Sea ») : tortue de mer de Seaberry Delight dans la série animée Charlotte aux fraises
 Kiwi : personnage du manga One Piece, une des assistantes de Franky

Musique
 Kiwi, chanson de Harry Styles (2017)

Presse 
 Kiwi : revue petit format publiée par les Éditions Lug de  à

Technologie 

 Kiwi : famille de réacteurs nucléaires, outils de recherche dans le cadre du projet de propulsion nucléaire thermique NERVA
 Kiwi : wiki sémantique
Kiwi IRC : un client logiciel populaire pour IRC

Économie 
 Kiwi: Un fournisseur d'accès à internet
 Kiwi : une entreprise de produits de grande consommation possédant la marque du même nom (cirage pour chaussure), mais aussi les marques Pento, Williams (produits de rasage), Nuclear Blanc…
 Kiwi : fabricant de casques de moto.
 Kiwi : carte de transport ferroviaire de la SNCF pour les enfants en bas âge.
 Kiwi de l'Adour, variété de kiwi certifiée par un Label rouge et une IGP, produit dans le Sud-Ouest de la France
 Kiwi : désigne  le taux de change du Dollar Néo Zélandais en Dollar US, c'est-à-dire la valeur de la monnaie zélandaise exprimée en monnaie américaine

Toponymie 
 Ōkiwi Bay lui doit son nom.